Александр Щипков:
 Щипков, Александр Владимирович (род. 1957) — российский общественный деятель, политолог и журналист.
 Щипков, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.